Ali Ahamada (1991-), footballeur franco-comorien ;
 Fatah Ahamada (1990-), footballeur comorien ;
 Feta Ahamada (1986-), athlète comorienne spécialiste du sprint ;
 Hachimiya Ahamada (1976-), cinéaste franco-comorienne ;
 Hassan Ahamada (1981-), footballeur français ;
 Kassim Ahamada (1992-), footballeur franco-comorien ;
 Saïd Ahamada (1972-), homme politique français ;
 Toihir Ahamada (1989-),  joueur français de volley-ball.